Пляжный футбол на Южноамериканских пляжных играх — является турниром по пляжному футболу, проводимом в рамках Южноамериканских пляжных игр. Впервые был проведен в 2009 году.

Турниры

Распределение медалей по странам

Примечания

Ссылки 

Южноамериканские пляжные игры
Соревнования по пляжному футболу